Aleksandra Konstantinovna Matova – attrice russa
 Nonka Matova – tiratrice a segno bulgara
 Romario Matova – calciatore zimbabwese, difensore